Pierre Hautin (v. 1500-v. 1580), imprimeur français ;
 Victor Hautin, un personnage de Maurice Leblanc.